Карахан (от Кара-хан, Караханян) — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Карахан, Алексей Львович (род. 1981) — российский журналист, продюсер и PR-менеджер финансовых компраний.
 
 Карахан, Ованес (более известен как Иоанн VII) — Патриарх Константинопольский.
 Карахан, Пелин (род. 1984) — турецкая актриса.
 Сатук Бограхан, он же «Карахан» Абдулкерим — основатель династии караханидов.

См. также 
 Караханлы
 Караханян

Примечания